Deveaux peut faire référence à :

Patronyme 

 Andre Deveaux, un hockeyeur canadien
 Jacques Martial Deveaux (1825-1916), un graveur français.
 Jean-Marie Deveaux, un Français victime dans l'affaire Deveaux

Autres 
 Groupe Deveaux, groupe industriel français du textile
 Simone Deveaux, un personnage de fiction

Voir aussi